Fear and Loathing in Las Vegas kan syfta på:

 Fear and Loathing in Las Vegas (film) – amerikansk dramafilm från 1998
 Fear and Loathing in Las Vegas (bok) – en bok av Hunter S Thompson från 1971